Klance je ime več naselij:

 Klance, naselje v občini Loška dolina
 Klance, naselje na otoku Krku